О́лаф Брок (; 4 августа 1867, Хортен, Норвегия — 28 января 1961, Осло, Норвегия) — норвежский филолог, славист, переводчик, историк, основоположник описательной фонетики славянских языков. Член академии наук Норвегии (1896), иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1916, с 1917 — РАН, с 1925 — АН СССР).

Биография 
Олаф Брок родился в 1867 году в Хортене (Норвегия), в 1893 году окончил университет в Христиании (Осло), с 1896 года доцент университета Христиании, с 1902 — профессор. Занимался изучением славистики в Лейпцигском университете, приезжал в Россию, где слушал лекции российских учёных: А. А. Шахматова и Ф. Ф. Фортунатова (впоследствии стал учеником Фортунатова, последователем Московской (фортунатовской) лингвистической школы), а также лекции историка В. О. Ключевского. Изучал славянские диалекты в России, Сербии, на территории современной Словакии. Работал в Московской диалектологической комиссии. Переводил русскую литературу на норвежский язык. В 1916 году был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. В 1923 году он выпустил книгу Proletariatets diktatur. Seet og tænkt fra forsommeren 1923 (Пролетарская диктатура), изданную в Осло, а также в шведском переводе в 1924 в Стокгольме и по-французски в 1925 (русский перевод вышел в 2018 году), в которой были изложены его впечатления от посещения России в 1923 году. Олаф Брок также занимался изучением истории, он входил в состав Специального комитета по изучению советских архивов, касавшихся взаимоотношений скандинавских стран с Россией (этот Комитет был учреждён в Стокгольме в 1928 году по инициативе шведских, датских и норвежских учёных). В 1949 году исключён из состава членов-корреспондентов Академии наук СССР за антисоветскую деятельность.

Вклад в науку 
Важнейшими сторонами научной деятельности Олафа Брока были исследования в области восточнославянской и сербскохорватской диалектологии, фонетики славянских языков. Широкую известность получили его труды, часть которых была написана на русском языке: Очерк физиологии славянской речи (1910) и др. Ранние его работы посвящены изучению говоров на территории современной Восточной Словакии, в их числе наиболее известно описание говора села Убли. Позднее, с 1907 года, Олаф Брок занимался изучением севернорусских говоров Тотемского уезда Вологодской губернии (в процессе изучения говоров Тотемского уезда (по реке Сухоне), Олаф Брок открыл в русском языке звук [о] закрытое (который произносится как звук, средний между [о] и [у])), а также изучал южнорусские говоры Мосальского уезда Калужской губернии.
Для Энциклопедии славянской филологии Олаф Брок написал очерк физиологии славянской речи, в котором подробно описываются условия образования согласных и гласных звуков речи, а также сочетаний звуков, в том числе в отдельных славянских языках. Этот очерк (в немецком переводе Slavische Phonetik) стал наиболее значимой работой норвежского учёного в славистике. В 1920-е годы Олаф Брок исследовал руссенорск — смешанный язык норвежских и русских торговцев. Научная деятельность Олафа Брока способствовала активному развитию русистики как в России, так и к появлению интереса к русистике в скандинавских странах.

Публикации 
 Olaf Broch. Zum kleinrussischen in Ungarn. Archiv für Slavische Philologie. Berlin, 1895, № 17. 1897, № 19
 Olaf Broch. Studien von der Slovakisch — Kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn. т. 1—2. Kristiania, 1897, 1899
 Олаф Брокъ. Угрорусское нарѣчіе села Убли (Земплинскаго комитата). Изданіе отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской академіи наукъ. — Спб.: Тип. Имп. Акад. наукъ, 1899
 Olaf Broch. Die Dialekte des sudlichsten Serbiens. — Wien : Alfred Holder, 1903 (Диалекты Южной Сербии)
 Олаф Брок. Описание одного говора из юго-западной части Тотемского уезда. — Спб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1907
 Олаф Брокъ. Очеркъ физіологіи славянской рѣчи. Энциклопедія славянской филологіи. Выпуск 5. Под ред. Ягича И. В. Изданіе отделенія русскаго языка и словесности Императорской академіи наукъ. — Спб.: Тип. Имп. Акад. наукъ, 1910
 Olaf Broch. Slavische phonetik. Heidelberg: Carl Winter, 1911 (Славянская фонетика)
 Олаф Брок. Говоры к западу от Мосальска. Пг.: Тип. Имп. АН, 1916
 Olaf Broch og Ernst W. Selmer. Håndbok i elementær fonetik. Kristiania: Aschehoug, 1921
 Olaf Broch. Fra Østlandets dagligtale, 1923
 Olaf Broch. Russenorsk. Archiv für slawische Philologie, 1927
 Olaf Broch. Russenorsk tekstmateriale, Maal og minne, 1930

Примечания

Ссылки

Литература 
 Gallis A., Slawistik und Slawisten in Norwegen, Wiener Slawistisches Jahrbuch, 1974

Лингвисты Норвегии
Диалектологи
Слависты Норвегии
Русисты Норвегии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены-корреспонденты АН СССР